Beijing Guoan (voetbalclub), voetbalclub uit Peking, China
 Beijing Guoan (Superleague Formula), voormalig raceteam uit de Superleague Formula